Prosta sprawa – powieść Wojciecha Chmielarza
 Prosta sprawa – singel Eweliny Lisowskiej